Arsenjewka steht für:

 Arsenjewka, linker Nebenfluss des Ussuri in der russischen Region Primorje
 Arsenjewka (Chomutowka), ein Dorf in der Oblast Kursk (Chomutowski rajon) in Russland
 Arsenjewka (Konyschowka), ein Dorf in der Oblast Kursk (Konyschowski rajon) in Russland
 Arsenjewka (Lgow), ein Dorf in der Oblast Kursk (Lgowski rajon) in Russland
 Arsenjewka, von 1797 bis 1939 der Name des ukrainischen Dorfes Myroljubiwka in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowomyrhorod